La saison 1950 du Championnat de Colombie de football est la troisième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la compétition, il n'y a pas de relégation et deux équipes supplémentaires intègrent la première division la saison suivante.

C'est le Deportivo Caldas qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le tenant du titre, le CD Los Millonarios et quatre sur le Deportivo Cali. C'est le premier titre de champion de l'histoire du club.

En plus du Cucuta Deportivo, un autre club va faire ses premiers pas en championnat national. Il s'agit du Sporting de Barranquilla, qui remplace le Deportivo Barranquilla, qui renonce à participer à la Primera A.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=51%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Colombie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Colombie de football
Colombie
1950 en Colombie